Birdżand (pers. شهرستان بیرجند) – szahrestan w ostanie Chorasan Południowy w Iranie. Znajduje się tutaj miasto Birdżand, które jest stolicą ostanu.

Demografia 
Według spisu ludności tego szachrestanu w 2016 roku wynosiła 261 324 mieszkańców. Ponad 91% ludności potrafiło czytać i pisać. Prawie 78% ludności mieszkało w regionach miejskich.

Chorasan Południowy